Clișcăuți este un toponimic românesc, care se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Clișcăuți, Edineț, sat din cadrul comunei Hincăuți din raionul Edineț;
 Clișcăuți, Sîngerei, sat din cadrul comunei Prepelița din raionul Sîngerei;
 Fostă localitate din România Mare, actualmente în Ucraina,
 Clișcăuți, Hotin este actualmente un sat reședință de comună în raionul Hotin din regiunea Cernăuți (Ucraina).

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova